XLM steht für:
 Dateiformat der Microsoft-Excel-eigenen Macro-Sprache
 Montreal Gare Centrale (IATA-Code), Bahnhof in Montreal
 Stellar Lumens, Kryptowährung von Stellar
 Xetra-Liquiditätsmaß, siehe Markttiefe

Abkürzung